DKC se može odnositi na:

 Diskerin, gen
 Dyskeratosis congenita, bolest